Бун () — округ в штате Иллинойс, США. По данным переписи 2010 года численность населения округа составила 54 165 чел., по сравнению с переписью 2000 года оно увеличилось на 29,6 %. Окружной центр округа Бун — город Белвидер.

История 
Округ Бун сформирован в 1837 году из округа Уиннебейго. Название получил в честь первопоселенца Даниэля Буна.

География 
Общая площадь округа — 730,4 км² (282,02 миль²), из которых 727,1 км² (280,72 миль²) или 99,54 % суши и 3,4 км² (1,3 миль²) или 0,46 % водной поверхности.

Климат 
Округ находится в зоне с климатом континентального типа. Температура варьируется в среднем от минимальных -12 °C в январе до максимальных 29 °C в июле. Рекордно низкая температура была зафиксирована в январе 1979 года и составила -29 °C, а рекордно высокая температура была зарегистрирована в июле 1936 года и составила 43 °C. Среднемесячное количество осадков — от 33 мм в феврале до 116 мм в мае.

Соседние округа 
Округ Бун граничит с округами:
 Рок, штат Висконсин — на севере
 Уолворт, штат Висконсин — на северо-востоке
 Мак-Генри — на востоке
 ДеКалб — на юге
 Огл — на юго-запад
 Уиннебейго — на западе

Основные автомагистрали

Населённые пункты

Демография 

По данным переписи населения 2000 года, численность населения в округе составила 41 786 человек, насчитывалось 14 597 домовладений и 11 254 семьи. Средняя плотность населения была 57 чел./км².

Распределение населения по расовому признаку:
 белые — 90,09 %
 немецкого происхождения — 27,9 %
 ирландского происхождения — 9,6 %
 английского происхождения — 7,5 %
 итальянского происхождения — 6,2 %
 шведского происхождения — 6,1 %
 польского происхождения — 5,0 %
 афроамериканцы — 0,9 %
 коренные американцы — 0,29 %
 азиаты — 0,5 %
 латиноамериканцы — 6,67 % и др.

Для 87,9 % жителей родным (первым) языком был английский, для 11,1 % жителей — испанский язык.

Из 14 597 семей 40,1 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих вместе с родителями, 64,2 % семей — супружеские пары, живущие вместе, 8,7 % — матери-одиночки, а 22,9 % не имели семьи. 19 % всех домовладений состояли из отдельных лиц и в 8 % из них проживали одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства 2,84 человека, а средний размер семьи — 3,24.

Распределение населения по возрасту:
 до 18 лет — 29,8 %
 от 18 до 24 лет — 7,7 %
 от 25 до 44 лет — 29,9 %
 от 45 до 64 лет — 22 %
 от 65 лет — 10,7 %

Средний возраст составил 34 года. На каждые 100 женщин приходилось 100,2 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше приходилось 97,6 мужчин.

Средний доход на домовладение — $ 52 397, а средний доход на семью — $ 59 305. Мужчины имеют средний доход от $ 41 992 против $ 25 695 у женщин. Доход на душу населения в округе — $ 21 590. Около 5,1 % семей и 7 % населения находились ниже черты бедности, в том числе 8,7 % из них моложе 18 лет и 5,8 % в возрасте 65 лет и старше.

См. также 
 Административное деление США

Примечания

Ссылки 

Округа Иллинойса